Masken ist der Titel der Filme:

 Masken (1920), deutscher Stummfilm. Regie: William Wauer
 Masken (1930), deutscher Stummfilm. Regie: Rudolf Meinert
 Masken (1987), französischer Spielfilm. Regie: Claude Chabrol
 Tatort: Masken, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2021)

Masken bezeichnet auch:
 Masken, Zeitschrift des Düsseldorfer Schauspielhauses

Siehe auch:
Maske